Monoazot monosulfid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 46,072 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Сулфиди
Нитриди
Слободни радикали